Сапова:

 Сапова — село в Теребовлянском районе Тернопольской области Украины.
 Сапова, Людмила Владимировна (род. 1984) — российская профессиональная баскетболистка.